Георги Михов може да се отнася за:
 Георги Михов (р. 1954) – български учен, инженер, ректор на ТУ, София
 Георги Михов – български антифашист, политзатворник
 Георги Михов – български актьор